Colletes kipyatkovi — вид пчел рода  из семейства Colletidae. Казахстан (Жамбылская и Кызылординская области).

Описание 
Длина тела от 8 до 9 мм. Отличается гладким мезоскутумом. Основная окраска покровов чёрная, тело покрыто многочисленными волосками белого цвета. Ноги и мандибулы красновато-коричневые. Голова (кроме клипеуса и глаз) с длинными беловато-серыми волосками. Скутеллюм спереди гладкий и блестящий. Крылья прозрачные с желтоватым оттенком, жилки желтовато-коричневые. Биологические особенности не известны. Вид был впервые описан в 2015 году британским энтомологом М. Кульманном (Department of Life Sciences, The Natural History Museum, Лондон, Великобритания) и российским гименоптерологом М. Ю. Прощалыкиным (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия). Принадлежность таксона C. kipyatkovi к каким-либо видовым группам не определена. Видовое название дано в честь крупного российского мирмеколога профессора Владилена Евгеньевича Кипяткова (1949—2012).

Примечания

Литература 
 Kuhlmann M.; Proshchalykin M.Yu. 2011: Bees of the genus Colletes Latreille 1802 of the Asian part of Russia, with keys to species (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). Zootaxa 3068: 1-48.
 
 Попов В. В. (1967). Пчелиные Средней Азии и их распределение по цветковым растениям [The bees (Hymenoptera, Apoidea) of Middle Asia and their associations with angiosperm plants]. — «Труды зоологического ин-та АН СССР» 38: 11-329.

Ссылки 
 Colletes. eol.org
Colletes
Животные, описанные в 2013 году
Насекомые Азии
Эндемики Казахстана
Таксоны насекомых, названные в честь людей